Черкески се може односити на:

 
  (Кабардински језик)
 
 Черкези
 Черкези (из Карачајево-Черкезије)

Види још 

 Циркасијски